
Termin -{HSH}- ima više značenja.

 Hidrogenisani skrobni hidrozilat
 -{Her Space Holiday}-, američka rok grupa